Amerikai Egyesült Államok
 Johns (Mississippi)
 Johns (Oklahoma)
 Johns Township (Appanoose megye, Iowa)